Краснознамённая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Краснознамённая улица — улица во Владимире.
 Краснознамённая улица — улица в Воронеже.
 Краснознамённая улица — улица в Екатеринбурге.
 Краснознамённая улица — улица в Ижевске.
 Краснознамённая улица — улица в Краснодаре.
 Краснознамённая улица — улица в Курске.
 Краснознамённая улица — улица в Липецке.
 Краснознамённая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Краснознамённая улица — улица в Омске.
 Краснознамённая улица — улица в Орске.
 Краснознамённая улица — улица в Симферополе.
 Краснознамённая улица — улица в Пензе.
 2-я Краснознамённая улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Краснознамённая улица;
 Краснознамённый переулок.
 Краснознамённая улица — улица в Хабаровске.
 Краснознамённая улица — улица в Челябинске.
 Краснознамённая улица — улица в Чите.
 Краснознамённая улица — улица в Шиханах.
 Краснознамённая улица — прежнее наименование Космической улицы в Кемерове.

Украина 
 Краснознамённая улица — улица в Донецке.
 Краснознамённая улица — прежнее название Пироговского Шляха в Киеве.
 Краснознамённая улица — прежнее название улицы Алексея Соломенного в Кривом Роге.
 Краснознамённая улица — улица в Луганске.
 Краснознамённая улица — прежнее название Семейной улицы в Мариуполе.
 В Сумах:
 Краснознамённая улица — прежнее название Барановской улицы.
 2-я Краснознамённая улица — прежнее название Пушкарёвской улицы.
 3-я Краснознамённая улица — прежнее название Липнянской улицы.
 Краснознамённая улица — прежнее название Александровской улицы в Херсоне.